A jövő bűnei (1970), David Cronenberg filmje
 A jövő bűnei (2022), David Cronenberg filmje